Deioces fou el suposat primer rei de Mèdia vers el 700 aC. L'erudit I. M. Diakonoff (i d'altres) suggereixen com a dates del seu regne vers 727-675 aC, ja que s'esmenta un Daiukku a les taules neoassirires al vuitè any del regnat de Sargon II (vers 721-705 aC), en què es diu que era un governant (eaknu) de Manna, que governava amb independència un districte entre el regne de Manna i Assíria, districte que podria ser la Vall de Zarrundad.

El seu nom assiri fou Daiukku, l'elamita Daayaukka, i l'iranià Dahyuka.

Segons Heròdot era fill de Fraortes i va intentar unificar a les tribus medes cada una de les quals vivia en una ciutat o conjunt de ciutats. De primer governava només sobre la seva tribu i es va guanyar una bona reputació com a jutge i governant, però alegant que el càrrec li portava conflictes va renunciar; llavors els desgovern va prevaldre i els medes es van reunir a la ciutat de Hamadan (Ecbàtana que vol dir lloc d'assemblea) per elegir un rei i van nomenar Deioces que va regnar uns vint-i-tres anys. Segons les tauletes cuneïformes, hi havia en aquesta època un Deioces tenia un fill que era ostatge del rei d'Urartu Rusa I (vers 735-713 aC) al que va haver de donar suport contra el rei de Manna. Vers el 715 aC probablement va donar suport a una revolta contra el rei Iranzu (seria el governador de Messi el nom del qual no apareix a les tauletes), i l'any següent va ajudar a Urartu contra el rei de Manna Ullusunu en una guerra que no va tenir èxit. Sargon II va intervenir i va capturar a Deioces i el va exiliar a Hamat a Síria. La identificació del Deioces de les fonts assíries i del d'Heròdot no és pas confirmada. El relat d'Heròdot ve de llegendes i fonts orals i podria estar parlant del net de Deioces, que també es va dir així.

Segon Heròdot va tenir dos fills: Fraortes i Ciaxares, el primer dels quals el va succeir.

Reis de Mèdia